Alpha steht für:
 Alpha, den ersten Buchstaben des griechischen Alphabets
 eine russische Spezialeinheit (auch Alfa genannt), siehe ALFA (Spezialeinheit)
 ein Album der Band Asia, siehe Asia (Band) #Alpha
 Alpha (Band), eine Trip-Hop-Band aus Bristol
 eine russische Pop-Rock Gruppe (), siehe Alfa (russische Band)
 eine Kennziffer im Finanzwesen, siehe Alphafaktor
 Alpha (2018), Filmtitel
 ALPHA, ein Experiment am Antiproton Decelerator des CERN, siehe Antiproton Decelerator #ALPHA (AD-5)
 Literaturpreis Alpha, ein österreichischer Literaturpreis
 Alpha (Raumfahrtmission)
 kurz für Alphatier, in der Verhaltensforschung das Leittier einer Herde oder eines Rudels
 Alpha, VOC-202012/01, Corona-Mutante, „britisch“
 Alfa (Spezialeinheit des Inlandsgeheimdienstes der Ukraine)

Formelzeichen α:
 Feinstrukturkonstante

Personen:
 Jenny Alpha (1910–2010), französische Schauspielerin und Sängerin
 Alpha Blondy (* 1953), ivorischer Reggae-Musiker

Produkte:
 Alpha (Funknavigation), russisches Funknavigationssystem
 Alpha-Prozessor, ein von der Digital Equipment Corporation (DEC) produzierter Prozessor (Computerbauteil)
 Sony α, digitales Spiegelreflexkamerasystem mit A-Bajonett; zum Vorläufer Alpha siehe auch Konica Minolta Dynax
 Alpha (Zeitschrift), Schülerzeitschrift in der DDR
 Alpha (Kadermarkt), Zeitungsbeilage in der Schweiz
 ARD-alpha, ein deutscher Fernseh-Bildungskanal, früher BR-alpha
 Firefly Alpha, eine US-amerikanische Trägerrakete, siehe Firefly Aerospace
 Wolfram Alpha, Onlinedienst zum Auffinden und Darstellen von Informationen

Unternehmen:
 Alpha Buchhandlung, christliche Buchhandelskette in Deutschland
 Alpha Comic Verlag, Verlag
 Alpha Design & Engineering, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

 Alpha Industries, Hersteller amerikanischer Militärkleidung
 Alpha (Label), französisches Label für klassische Musik
 Alpha Real Estate, deutsches Immobilienunternehmen
 Alpha Sports Productions, ehemaliger australischer Automobilhersteller
 Alpha Trains, ein Leasingunternehmen für Schienenfahrzeuge

Alpha ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Alpha (Queensland)

in Südafrika:
 Alpha (Südafrika)

in den Vereinigten Staaten:
 Alpha (Arkansas), im Yell County
 Alpha (Idaho), im Valley County
 Alpha (Illinois), im Henry County
 Alpha (Iowa), im Fayette County
 Alpha (Kalifornien), im Nevada County – nicht mehr existent
 Alpha (Kentucky), im Clinton County
 Alpha (Maryland), im Howard County
 Alpha (Michigan), im Iron County
 Alpha (Minnesota), im Jackson County
 Alpha (Missouri), im Grundy County
 Alpha (Nevada), im Eureka County
 Alpha (New Jersey), im Warren County
 Alpha (North Dakota), im Golden Valley County
 Alpha (Ohio), im Greene County
 Alpha (Oklahoma), im Kingfisher County
 Alpha (Oregon), im Lane County
 Alpha (Pennsylvania), im Northampton County
 Alpha (Tennessee), im Hamblen County
 Alpha (Virginia), im Buckingham County
 Alpha (Washington), im Lewis County
 Alpha (Wisconsin), im Burnett County
 Alpha Heights (Alabama), im Coffee County
 Alpha Heights (Tennessee), im Hamblen County
 Alpha Park (Georgia), im Fulton County, Georgia

Weitere geographische Objekte:
 Alpha Bradley Branch, Fließgewässer im Rowan County, Kentucky
 Alpha Ditch, Kanal im Carbon County, Wyoming
 Alpha Key, Insel im Collier County, Florida
 Alpha Gas Field, Ölfeld im Red River Parish, Louisiana
 Alpha Park (Illinois), Park im Peoria County
 Alpha Ridge Community Park, Park im Howard County, Maryland

Minen:
 Alpha and Beta Mine, im Chaffee County, Colorado
 Alpha and Gamma Mine, im San Miguel County, Colorado
 Alpha Claim Group Mine, im Carbon County, Wyoming
 Alpha Coal Mine, im Henry County, Illinois
 Alpha Diggings, im Nevada County, Kalifornien
 Alpha Humas Pit, im Sandoval County, New Mexico
 Alpha Mill Mine, im Lincoln County, New Mexico
 Alpha Mine (Arizona), im Mohave County, Arizona
 Alpha Mine (Clear Creek County, Colorado)
 Alpha Mine (Weld County, Colorado)
 Alpha Mine (Jefferson County, Colorado)
 Alpha Mine (Nevada County, Kalifornien)
 Alpha Mine (Sierra County, Kalifornien)
 Alpha Mine (Nevada County, Kalifornien)
 Alpha Mine (Montana), im Deer Lodge County
 Alpha Mine (Storey County, Nevada)
 Alpha Mine (Elko County, Nevada)
 Alpha Mine (Lincoln County, New Mexico)
 Alpha Mine (Bernalillo County, New Mexico)
 Alpha Shaft, im White Pine County, Nevada
 Alpha-Omega Mine, im Lewis and Clark County, Montana
 Alpha-Platus Mine, im Lawrence County, South Dakota

im NRHP gelistete Objekte:
 Alpha Delta Phi Fraternity House, in Champaign, Illinois, ID-Nr. 90000752
 Alpha Delta Pi Sorority House, in Urbana, Illinois, ID-Nr. 00001333
 Alpha Gamma Delta Fraternity House, in Urbana, Illinois, ID-Nr. 09000589
 Alpha Phi Fraternity House-Beta Alpha Chapter, in Champaign, Illinois, ID-Nr. 05001250
 Alpha Phi Sorority House, in Eugene, Oregon, ID-Nr. 91001564
 Alpha Public Buildings Historic Complex, in Alpha, Michigan, ID-Nr. 83003659
 Alpha Rho Chi Fraternity House, in Champaign, Illinois, ID-Nr. 97000460
 Alpha Tau Omega Fraternity House (Old), in Eugene, Oregon, ID-Nr. 83002158
 Alpha Terrace Historic District, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 85001570
 Alpha Xi Delta Sorority Chapter House, in Urbana, Illinois, ID-Nr. 89001110

Siehe auch:
 Alfa
 Alpha Bluff
 Alpha Kids
 Alpha Real Estate
 Alpha-Version